Imię i nazwisko Dave Smith nosili lub noszą m.in.:
 Dave Smith (1940–2019) – amerykański archiwista, twórca archiwum studia Walta Disneya
 Dave Smith (ur. 1942) – amerykański poeta
 Dave Smith (ur. 1943) – szkocki piłkarz, zawodnik Rangers F.C.
 Dave Smith (ur. 1947) – amerykański lekkoatleta trójskoczek, olimpijczyk z 1968 i 1972
 Dave Smith (1949) – brytyjski kompozytor
 Dave Smith (1950-2022) – amerykański inżynier, współtwórca systemu MIDI
 Dave Smith (ur. 1987) – australijski kajakarz, mistrz olimpijski z 2012
 Dave Smith – gitarzysta kanadyjskiego zespołu muzycznego Thousand Foot Krutch

Zob. też:
 David Smith